Molekulska formula -{C15H22O3}- se može odnositi na:

 Gemfibrozil
 Nardozinon
 Oktil salicilat
 Sterpurinska kiselina
 Ksantoksin